Kuzmice kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Kuzmice (okres Topoľčany)
 Kuzmice (okres Trebišov)